Potcova bezeichnet
 einen Fürsten der Moldau (1577), siehe Ioan Potcoavă
 eine Stadt in Rumänien, siehe Potcoava (Olt)
 ein Dorf in Rumänien, siehe Potcoava (Călărași)